Eau Claire (französisch für „klares Wasser“) bezeichnet folgende geografische Orte in Nordamerika:

in Kanada:
Eau Claire (Calgary), Gemeinde in Calgary (Alberta)
Eau Claire (Ontario), Gemeinde in der Nähe von Mattawa (Ontario)
Lac à l’Eau Claire, See im Norden von Quebec
L'Anse Eau Claire, See in Labrador 
Eau Claire Gorge, Höhle in der Nähe des Amable du Fond River bei Eau Claire (Ontario)
Eau Claire Gorge Conservation Area, Park

in den Vereinigten Staaten:
Eau Claire (Michigan), Gemeinde
Eau Claire (Pennsylvania), Gemeinde
Eau Claire (South Carolina), Vorort von Columbia, South Carolina 
Eau Claire (Wisconsin), Gemeinde
Eau Claire County, County
Eau Claire River mit den Zuflüssen
Eau Claire River (Chippewa River) 
Eau Claire River (St. Croix River)
Eau Claire River (Wisconsin River) 
Lake Eau Claire, See
Eau Claire Lakes, Kette von elf Seen u. a. im Douglas County (Wisconsin) und Bayfield County (Wisconsin) 
Eau Claire Flowage, ein Seitenarm vom Lake Wausau in Schofield (Wisconsin)
Eau Claire River Trail, Park in Weston (Wisconsin)
Dells of the Eau Claire River, Park in Marathon County, Wisconsin, einem county park

im NRHP gelistete Objekte:
 Eau Claire High School, in Eau Claire, Wisconsin, ID-Nr. 83003379
 Eau Claire Masonic Temple, in Eau Claire, Wisconsin, ID-Nr. 07001197
 Eau Claire Park Company Addition Historic District, in Eau Claire, Wisconsin, ID-Nr. 04000950
 Eau Claire Public Library, in Eau Claire, Wisconsin, ID-Nr. 83003380
 Eau Claire Town Hall and Survey Publishing Company Building, in Columbia, South Carolina, ID-Nr. 79003371